Корнилаев — фамилия; имеет женскую форму Корнилаева.
 Корнилаев, Анатолий Николаевич (1923—2011) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Корнилаев, Сергей Григорьевич (род. 1955) — советский борец вольного стиля.